Ні́льсен () — данське прізвище. У Швеції поширене споріднене прізвище Нільсон.

Відомі носії

А 
 Аллан Нільсен (;  1971) — данський футболіст, півзахисник, футбольний тренер.
 Андерс Нільсен (; 1867—1950) — данський стрілець, олімпійський чемпіон (1920) і чемпіон світу (1930).
 Андреас Нільсен (; 1899—1957) — німецький військовий діяч, генерал-лейтенант люфтваффе.
 Аста Нільсен (; 1881—1972) — данська актриса німого кіно.

Б 
 Браян Стен Нільсен (;  1968) — данський футболіст, півзахисник.
 Бриджит Нільсен (;  1963) — данська акторка, модель та співачка.

В 
 Вернер Нільсен (; 1904—1992) — американський футболіст, тренер.
 Віктор Олександрович Нільсен (1871—1941) — архітектор доби сецесії.
 Володимир Нільсен (1910—1998) — відомий російський радянський піаніст, органіст, педагог.
 Володимир Соломонович Нільсен (1906—1938) — радянський кінооператор.

Г 
 Ганс Якоб Нільсен (; 1899—1967) — данський боксер, олімпійський чемпіон (1924).
 Гаральд Нільсен (;  1941) — колишній данський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Генрієтте К'єр Нільсен (;  1970) — колишня данська тенісистка.
 Генрік Нільсен (;  1965) — данський футболіст, нападник.
 Гуннар Нільсен (;  1986)  — фарерський футболіст, воротар данського «Сількеборга» та національної збірної Фарерських островів.

Д 
 Джеррі Нільсен (; 1952—2009) — американська лікарка швидкої медичної допомоги.
 Джефф Нільсен (;  1971) — американський хокеїст.

Е 
 Ельса Нільсен (;  1974) — ісландська бадмінтоністка, учасниця Олімпійських ігор 1992 в одиночному розряді.

І 
 Іда Крістін Нільсен (;  1975) — данська бас-гітаристка, мультиінструменталістка, композиторка та вокалістка.

Й 
 Йоахім Фішер Нільсен (;  1978) — данський бадмінтоніст, олімпійський медаліст (2012).

К 
 Кай Нільсен (; 1886—1957) — данський ілюстратор
 Карл Нільсен (; 1865—1931) — данський композитор, скрипаль, диригент і педагог.
 Каспер Нільсен (;  1994) — данський футболіст.
 Кент Нільсен (;  1961) — колишній данський футболіст, що грав на позиції захисника. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Кім Мільтон Нільсен (;  1960) — данський футбольний суддя.
 Кірстен Нільсен (;  1972) — американський експерт з кібербезпеки, міністр внутрішньої безпеки США (з 2017).
 Конні Нільсен (;  1965) — данська актриса.

Л 
 Лассе Нільсен (;  1988) — данський футболіст, захисник клубу «Ольборг».
 Лейф Нільсен (;  1942) — данський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Леслі Нільсен (; 1926—2010) — американський комедійний актор.

М 
 Міе Нільсен (;  1996) — данська плавчиня, олімпійська медалістка (2016).

Н 
 Нікі Біллі Нільсен (;  1988) — данський футболіст, нападник.
 Нільс Ерік Нільсен (; 1924—1993) — данський письменник-фантаст.
 Нільс Нільсен (;  1971) — данський футбольний тренер.

О 
 Орьян Нільсен (;  1982) — норвезький діджей і продюсер.

П 
 Петер Нільсен (;  1968) — данський футболіст, чемпіон Європи 1992 року.
 Поуль Нільсен (; 1891—1962) — данський футболіст, нападник.

С 
 Сімен Спілер Нільсен (;  1993) — норвезький ковзаняр, олімпійський чемпіон (2018).
 Софус Нільсен (; 1888—1963) — данський футболіст, нападник, олімпійський медаліст (1908, 1912).
 Сюзанна Нільсен (;  1970) — данська тріатлоністка чемпіонка світу на довгій дистанції (1999).

Ф 
 Франс Нільсен (; 1984) — данський хокеїст.

Х 
 Хенрік Нільсен (;  1965) — данський футболіст.

Я 
 Якоб Альман Нільсен (;  1991) — данський футболіст, лівий захисник.
 Якоб Нільсен (;  1957) — один з провідних консультантів по вебюзабіліті.

Інше 
 9744 Нільсен (9744 Nielsen) — астероїд головного поясу, відкритий 9 травня 1988 року.

Див. також 
 Нільсон

Примітки